

Дугласс — місто, штат Канзас
 Дугласс Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсільванія
 Дугласс Тауншип — селище в окрузі Монтгомері, штат Пенсильванія

Див. також 
 Даглас
 Дуглас (значення)